У́лица 1 Ма́я (улица Первого Мая) — улица в районе Крюково Зеленоградского административного округа города Москвы. Расположена между улицей Лётчицы Тарасовой и Заводской улицей.

Происхождение названия 
Улица получила идеологическое название в 1987 году в честь праздника 1 мая — Дня международной солидарности трудящихся.

Здания и сооружения 
 Дом 2 — Жилой дом 1978 года постройки.
 Дом 3 — Агентство по торговле недвижимостью «Зелёный город»
 Дом 4 — Жилой дом 1975 года постройки. На первом этаже универмаг «Детство».

Примечания

Ссылки 
 Улица 1 Мая // Справочник улиц Москвы

Улицы Зеленограда
 5-01